Десантные транспорты-доки типа «Остин» — серия из 12 американских . Строительство началось в 1961 году, головной корабль вступил в строй в 1965 году, несколько кораблей этого типа до сих пор находятся в составе ВМС США.

В некоторых источниках 7 кораблей, начиная с LPD-7, и 2 корабля, начиная с LPD-14, выделяются в отдельные типы «Кливленд» и «Трентон».

Десантовместимость 
 1 катер на воздушной подушке LCAC
 или 1 десантный катер LCU
 или 4 десантных катера LCM-8
 или 9 десантных катеров LCM-6
 или 24 десантно-гусеничных машины AAV

Состав серии

Ссылки 
 U.S. Navy Fact File: Amphibious Transport Dock — LPD
 Federation of American Scientists: LPD 4 Austin class
 GlobalSecurity.org: LPD 4 Austin class

Военные корабли по проектам
Десантные корабли США